Фуэ́нте-де-Ка́нтос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тентудия. Занимает площадь 251,8 км². Население — 5048 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página no oficial de Fuente de Cantos

Муниципалитеты Бадахоса